Szövetségi elnök, Ausztria államfője
Szövetségi elnök, Németország államfője